

Aeronautica e astronautica 
 CAC Sabre – aereo da caccia australiano
 Canadair Sabre – aereo da caccia canadese
 Napier Sabre – motore della Napier Aero Engines
 North American F-86 Sabre – aereo da caccia statunitense
 SABRE (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine) – motore per razzi progettato da Reaction Engines Limited

Informatica 
 Sabre – Global Distribution System

Motociclismo 
 Sabre Sport – team e costruttore che ha partecipato al motomondiale

Persone 
 Diego Sabre – doppiatore italiano

Altro 
 Sabre – veicolo corazzato da ricognizione
 Sabre –  chitarra elettrica prodotta dalla Music Man dal 1978 al 1981 e poi di nuovo dal 2020

Pagine correlate
Saber